Вірджинія — штат у США.
 Колонія Вірджинія () або Провінція Вірджинія () — англійська колонія в Північній Америці.
 Західна Вірджинія — штат на сході центральної частини США, в Аппалачах.

Населені пункти 
 Вірджинія — місто, штат Іллінойс
 Вірджинія — місто, штат Міннесота
 Вірджинія — селище, штат Небраска